La Supercopa de España 2006 è stata la ventunesima edizione della Supercoppa di Spagna.

Si è svolta nell'agosto 2006 in gara di andata e ritorno tra il Barcellona, vincitore della Primera División 2005-2006, e l'Espanyol, vincitore della Coppa del Re 2005-2006.

A conquistare il titolo è stato il Barcellona che ha vinto la gara di andata allo Stadio olimpico Lluís Companys per 1-0 e quella di ritorno al Camp Nou per 3-0.

Partecipanti

Tabellini

Andata

Ritorno

Collegamenti esterni

Calcio nel 2006
 2006